Доллард:
 Доллард — залив в Немецком море, при устье Эмса и Аа;
 Доллард, Джон (1900—1980) — американский антрополог, психолог, соавтор теории фрустрации-агрессии.